

Карпіни — село в гміні Садлінкі Квідзинського повіту Поморського воєводства

Карпіни — присілок у складі Орічівського району Кіровської області